Saatlı bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Saatlı (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Saatlı (Rayon)